Чернозёрье или Чернозерье — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Чернозёрье — посёлок в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Чернозерье — деревня в Саргатском районе Омской области.
 Чернозёрье — село в Мокшанском районе Пензенской области.

Озеро 
 Чернозёрье — озеро в Новоржевском районе Псковской области.